Resum dels resultats del Gran Premi de l'Argentina de Fórmula 1 de la temporada 1995, disputat al circuit Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires, el 9 d'abril del 1995.

Resultats

Altres 
 Pole: David Coulthard 1' 53. 241

 Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 30. 522 (a la volta 55)

Referències 
 

Argentina
1995